HMS Bellerophon kan verwijzen naar een van de volgende Britse schepen:

 HMS Bellerophon (1786) - linieschip
 HMS Bellerophon (1865) - ironclad
 HMS Bellerophon (1907) - slagschip